Rochat est un patronyme suisse porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alain Rochat (1961-), écrivain et poète suisse.
 Alain Rochat (1983-), footballeur suisse.
Charles Rochat (1872-1975), homme politique français et Secrétaire général aux Affaires étrangères sous le gouvernement de Vichy.
Charles-Henry Rochat (1953-), chirurgien urologue suisse.
Éric Rochat (1948-), personnalité politique suisse.
 Franziska Rochat-Moser (1966-2002), athlète suisse.
 Jean-Pierre Rochat (1953-), écrivain suisse.
 Laurence Rochat (1979-), fondeuse suisse.
 Louis-Lucien Rochat (1849-1917), pasteur genevois, fondateur de la Croix-Bleue.
 Marc Rochat (1992-), skieur alpin suisse.
 Nathanaël Rochat (1973-), humoriste suisse.
 Philippe Rochat (1953-2015), cuisinier suisse.

Patronyme suisse

en:Rochat